Села:
 Нічогівка — Волинська область, Маневицький район
 Нічогівка — Чернігівська область, Козелецький район